Las siglas OBC pueden referirse, en esta enciclopedia:

a Organización de Base Comunitaria;
a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña;
a OBC Records;
a OBC, las siglas de la Orquesta de Baja California.

Siglas